Tscherneschtschyna (; ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 1000 Einwohnern (2001). 

Das 1750 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 73,17 km² großen Landratsgemeinde im Nordwesten des Rajon Satschepyliwka, zu der noch die Dörfer Nowosseliwka (, ) mit etwa 700 Einwohnern und Pysmakiwka (, ) mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt nahe der Grenze zur Oblast Poltawa auf einer Höhe von  am rechten Ufer des Ortschyk, einem 108 km langen, rechten Nebenfluss des Oril, 20 km nordwestlich vom Rajonzentrum Satschepyliwka und 130 km südwestlich vom Oblastzentrum Charkiw.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Satschepyliwka
Gegründet 1750